Irodalom, képregény
 A nevető ember (L’homme qui rit), Victor Hugo regénye (1869)

 Batman: A nevető ember (Batman: The Man Who Laughs), amerikai képregény (2005), írta Ed Brubaker, rajzolta Doug Mahnke

Filmek Victor Hugo regényéből
 A nevető ember (Das grinsende Gesicht), 1921-es osztrák némafilm, rendezte Julius Herska, főszereplő Franz Höbling

 A nevető ember (The Man Who Laughs), 1928-as amerikai film, rendezte Paul Leni, főszereplő Conrad Veidt

 A nevető ember (L’uomo che ride), 1966-os olasz−francia film, rendezte Sergio Corbucci, főszereplő Jean Sorel 

Dokumentumfilm
 A nevető ember (Der lachende Mann – Bekenntnisse eines Mörders), 1966-os NDK-dokumentumfilm, készítők Walter Heynowski, Gerhard Scheumann, főszereplő Siegfried „Kongó” Müller